«Ночь на Лысой горе» — мультфильмы:
 Ночь на Лысой горе (мультфильм, 1933) () — французский мультфильм режиссёра русского происхождения А. А. Алексеева на музыку М. П. Мусоргского.
 Ночь на Лысой горе (мультфильм, 1993) — российский мультфильм.
 Ночь на Лысой горе (мультфильм, 1998) — российский мультфильм.

См. также 
 Фантазия (мультфильм)
 «Ночь на Лысой горе» (произведение М. П. Мусоргского)